Сергей Георгиевич Георгиев (9 июля 1954, Нижний Тагил, РСФСР, СССР) — советский и российский детский писатель и сценарист.

Биография 
Родился 9 июля 1954 года в Нижнем Тагиле.

Окончил философский факультет и аспирантуру Уральского государственного университета им. А. М. Горького, кандидат философских наук (диссертация «Становление свободной индивидуальности (на материале современной детской литературы)»).

Преподавал в различных ВУЗах Екатеринбурга, работал в журналах «Уральский следопыт», «МИКС» и «Голос».

Публикуется как детский писатель с 1972 года, первая книга «Кораблик» издана в 1987 году.

Дебютировал в кино как автор сценариев Всесоюзного сатирического киножурнала «Фитиль».

Постоянный автор журналов «Мурзилка», «Школьный вестник» и «Kipina».

Член правления Российского Книжного Союза.

Член Союза писателей Москвы.

Живёт и работает в Москве.

Награды и премии 
Лауреат Премии Мэра Москвы им Николая Островского (2021 г).

Лауреат премии Губернатора Свердловской области за книгу «Запахи миндаля» (Россия, 1996 г)

Лауреат Всесоюзного конкурса на лучший короткий рассказ для детей (СССР, 1985 г.)

Лауреат ежегодной премии журнала «Юность» (Россия, 1995 г.)

Кавалер Ордена Кота Учёного (Россия, «Жили-были», 1994 г.)

Кавалер Ордена Барона Мюнхгаузена (Россия, «Жили-были», 1995 г.)

Лауреат Международного Фестиваля детских писателей «Киммерийские музы» (Украина, 2002 г.)

Дипломант Московской Международной книжной ярмарки (Россия, 2002 г.)

Дипломант конкурса Московского Дома Детской книги (Россия, 1999 г.)

Номинант ежегодного Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса» (Москва, 2003 г.) — с книгой «Король Уго Второй — победитель драконов» (Диплом и Памятная медаль).

Номинант ежегодного Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса» (Москва, 2004 г.) — с книгой «Кошачье заклинание» (Диплом и Памятная медаль).

Дипломант Международного литературного конкурса им. А. Н. Толстого на лучшее произведение для детей и молодёжи (Москва, 2006).

Финалист Национальной детской литературной премии «Заветная мечта» (Москва, 2006 г.)

Финалист Национальной детской литературной премии «Заветная мечта» (Москва, 2007 г.)

Награждён медалью Литературной премии им. А. П. Чехова Московской городской организации Союза писателей России (2009 г.)

Награждён Почётной грамотой Союза писателей России (2009 г).

Награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2008 г.)

Удостоен Почётного звания «Ветеран труда» (2009 г).

Лауреат конкурса «Золотой листопад-2009» им. Г. П. Михасенко" (Второе место в номинации «Неугомонные бездельники») — журнал «Сибирячок», Иркутск (2009 г.).

Книга Сергея Георгиева «Дрессировщик бутербродов» (в составе серии «Пёстрый квадрат») стала победителем конкурса «Книга года» (Москва, 2009 г.).

Кавалер ордена «Высокие Канделябры» (музей Л. А. Кассиля, г. Энгельс, 2015 г.)

Удостоен почётного знака Российского Книжного Союза (2015 г.).

Награждён благодарственным письмом Министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики (Чебоксары, декабрь 2015 г.)

Лауреат Премии им. Юрия Коваля (журнал «Мурзилка», 2019 г.)

Награждён Благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской области (2021 г.).

Награждён Благодарственным письмом Министерства культуры Самарской области (2021 г.).

Отмечен Благодарностью Министра культуры РФ (2022 г).

Ссылки 
 Страница на сайте журнала «Кукумбер»
 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели Москвы
Выпускники Уральского государственного университета